Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2005 odbyło się w Manisa Özel Ýdare Swimming Complex między 12 a 17 sierpnia 2005 roku. Do rozdania było 40 kompletów medali.


Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2005

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2005
2005